Visconde da Foz é um título nobiliárquico criado por D. Fernando II de Portugal, Regente durante a menoridade de D. Pedro V de Portugal, por Decreto de 15 de Setembro de 1855, em favor de Gil Guedes Correia de Queirós, antes 1.º Barão da Foz e depois 1.º Conde da Foz.

Titulares
 Gil Guedes Correia de Queirós, 1.º Barão, 1.º Visconde e 1.º Conde da Foz.

+Foz
+Foz